O Commercio de São Paulo foi um periódico paulistano editado no início do século XX, no qual Edgard Leuenroth começou sua carreira de tipógrafo.

Ver também 
 Imprensa

Publicações em português
Jornais extintos de São Paulo (estado)